CTO (латиница):

 CTO ( или  — технический директор) — руководящая должность в западных компаниях, соответствует русскому «главный инженер». Один из руководителей корпорации, отвечающий за её развитие и разработку новых продуктов; в ведении CTO обычно находится вся технологическая часть производства.
 CTO ( — фиктивное гашение, гашение по заказу) — почтовые марки, легитимно погашенные штемпелем почтовой службы без их использования для прохождения почты.
 CTO — код  для аэропорта , находящегося вблизи города Риверхед в штате Нью-Йорк, США.
 cto — код ISO 639-3 для языка  (), на котором говорят некоторые индейские племена Колумбии.

См. также 
 СТО (значения, кириллица)